Фридрихсдорф — название населенных пунктов:

Германия 
 Фридрихсдорф — город в земле Гессен.

Украина 
 Фридрихсдорф — до 1945 г. название села Новониколаевка в Килийском районе Одесской области.

См. также 

 Гросс-Фридрихсдорф